Hrastovac je naselje u sastavu Općine Vuka, u Osječko-baranjskoj županiji.

Povijest 

Naselje je nastalo 2001. izdvajanjem iz Vuke.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 173 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji